Black Jack eller Blackjack kan avae:

Black Jack – amerikanskt hasardkortspel 
Black Jack (film, 1927) – amerikansk stumfilm 
Black Jack (film, 1949) – spansk/amerikansk filmn 
Black Jack (film, 1979) – brittisk film 
 Black Jack (film, 1990) – svensk dramakomedifilm
Black Jack (musikalbum) – originalmusik från filmen
Black Jack (musikgrupp) – svenskt dansband
Blackjack (musikgrupp) – amerikansk hårdrockgrupp

Geografi

USA
 Black Jack, Missouri –  ort, St. Louis County (6929 invånare 2010)